Мобилизационная подготовка (воен.) — многозначный военный термин:
 Мобилизационная подготовка — комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке страны (территории, экономики, госструктур, органов власти и т. д.) к военному времени.
 Мобилизационная подготовка — учебная дисциплина в системе подготовке офицерского состава по вопросам, связанным с мобилизацией.

Примечания